Сельское поселение «Дунда-Киретское» — муниципальное образование в Бичурском районе Бурятии.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Бичурского района
Сельские поселения Бурятии